Coquille peut faire référence à :

Nom commun
Le mot coquille est employé dans plusieurs domaines :
coquille en biologie peut faire référence à :
 une coquille, couche dure de carbonate de calcium enveloppant certains œufs.
 une coquille, sécrétion calcaire entourant le corps de la plupart des mollusques, mais aussi de certains crustacés cirripèdes (ordre des Sessilia, dont les balanes).
 une coquille est une erreur de composition en typographie.
 le coquille, un format de papier en édition.
 la coquille, un objet utilisé en danse et en sport, notamment pour la protection des parties génitales masculines.
 La coquille, nom d'un pain brioché en Flandre romane en Belgique et en France.
 le numéro de coquille est un numéro identifiant chacun des bus parisiens de la RATP.
 un matelas coquille, dispositif permettant d'immobiliser entièrement une personne, et en particulier la hanche et la colonne vertébrale.

Nom propre

Toponyme et hydronymes 
Coquille, une ville de l'Oregon, dans le comté de Coos.
Coquille, une rivière française de la Côte-d'Or. 
Coquille, un fleuve de 160 km, dans le sud-ouest de l'Oregon.
Rivière de la Coquille, un affluent du lac Nicabau (versant de la rivière Normandin), MRC Le Domaine-du-Roy, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, Canada.

Patronyme 

 Guy Coquille (1523-1603), un juriste français.
 Guy Coquille (bailli), après 1624 à Larochemillay.
 Jacques Coquille est le vrai nom du général d'Empire, Jacques François Dugommier.

Littérature et médias 
 Coquille, un film japonais réalisé en 1999 par Shun Nakahara.
 Coquilles, un épisode de la série télévisée Angel.

Autres 
 les Coquilles, un peuple amérindien apparenté aux Rogue River ;
 Coquille, frégate de la marine française lancée en 1794 ;
 Coquille, gabare-écurie française construite à La Seyne-sur-Mer en 1811.

Références

Voir aussi
 .